Charles V. Fornes – politico statunitense
 María Irene Fornés – drammaturga cubana naturalizzata statunitense
 Miguel Ángel Fornés – pallavolista spagnolo
 Paula Montal Fornés – religiosa e educatrice spagnola, fondatrice della congregazione delle Religiose delle scuole pie